Con il nome Rodolfo d'Asburgo si indica in genere uno di questi personaggi:
Rodolfo d'Asburgo (ca. 985-ca. 1063) – conte di Turgovia
Rodolfo I d'Asburgo (1218-1291) – principe tedesco, figlio di Alberto IV d'Asburgo e Re dei Romani
Rodolfo II d'Asburgo (1270-1290) – figlio di Rodolfo I d'Asburgo
Rodolfo III d'Asburgo (1282-1307) – duca d'Austria e Stiria e re di Boemia come Rodolfo I
Rodolfo IV d'Asburgo (1339-1365) – duca d'Austria e di Carinzia e Conte del Tirolo
Rodolfo V d'Asburgo (1552-1612) – imperatore del Sacro Romano Impero come Rodolfo II
Rodolfo Giovanni d'Asburgo-Lorena (1788-1831) – figlio di Leopoldo II d'Asburgo-Lorena e cardinale della Chiesa cattolica
Rodolfo d'Asburgo-Lorena (1858-1889) – figlio di Francesco Giuseppe, arciduca d'Austria ed erede al trono dell'Impero Austro-ungarico